Вулиця Центральної Ради (Бровари)
 Вулиця Центральної Ради (Рівне)